Wasserinformationssystem bezeichnet:

 Wasserinformationssystem Austria
 Wasser-Informationssystem für Europa (WISE)